Eland steht für:

 anderer Name der Elenantilope
 Eland Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Napier Eland, ein Flugzeugtriebwerk von Napier
 Eland Meres, englischer Automobilhersteller
 Elands Bay, Bucht in Südafrika
 Eland (Wisconsin), Ort in Wisconsin

Eland ist der Familienname folgender Personen:
 Kornelis Eland (1838–1927), Ehemaliger niederländischer Politiker
 Ivan Eland (* 1958), US-amerikanischer Militär-Analyst
 Mike Eland (-1967), englischen Milliardär
 Ronald Allen Eland, Träger des Order of British Columbia
 Ron Eland (1923–2003), südafrikanischer Gewichtheber
 Michael Eland (* 1921), Produzent
 Eva Eland, niederländische Autorin und Illustratorin

Siehe auch:
 Elands
 Elland